Die Erste Liga 2004 war die zehnte Spielzeit der zweithöchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 30. April und endete am 31. Oktober 2004.

Modus 
Die 26 Mannschaften waren in zwei regionalen Gruppen aufgeteilt. Jedes Team spielte hierbei zweimal gegeneinander. Der Sieger des Meisterfinals nahm an den Play-offs zum Aufstieg teil.

Gruppe Südwest 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Gruppe Nordost 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Finale

Play-offs

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle rsssf.com

Einzelnachweise 

2004
Fußballsaison 2004